La Fille de Dracula peut faire référence à :
La Fille de Dracula (Dracula's Daughter), film réalisé par Lambert Hillyer, sorti en 1936 ;
La Fille de Dracula (A Filha de Dracula), film réalisé par Jesús Franco, sorti en 1972.